Tinsukia (district), een district van de Indiase staat Assam
 Tinsukia (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Tinsukia